Castelverde ima više značenja:
 Castelverde, Cremona
 Castelverde, Latina